Plélo (en bretó Pleuloc'h, gal·ló Pléloc) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2008 tenia 3.300 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del cantó de Châtelaudren